Anklopfen steht für:

Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze)#Anklopfen (CW) (Leistungsmerkmal im Telefonie-Festnetz)
Klopfen